Lista najwyższych szczytów Ziemi – lista szczytów Ziemi uporządkowanych względem malejącej wysokości bezwzględnej.

Zobacz też 
 Mauna Kea
 Korona Ziemi
 Lista najwyższych szczytów w Polsce

Przypisy 

Listy szczytów górskich